Keck steht für:
 Keck (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Keck-Entscheidung, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
 W. M. Keck Foundation, US-amerikanische Stiftung

Keck ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Keck (Kentucky)

Observatorien:
 Keck-Observatorium, Sternwarte auf Hawaii
 Keck Array, Observatorium am Südpol, siehe Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization

astronomischer Objekte:
 (5811) Keck, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 KEK